Пархо́менко — славянская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 

 Пархоменко, Авенир Иванович (1921—1988) — советский художник.
 
 
 Пархоменко, Андрей Викторович (род. 1971) — советский, украинский и российский футболист; тренер.
 Пархоменко, Артём Яковлевич (1892—1921) — повстанческий атаман, участник махновского движения.
 Пархоменко, Валентина Фёдоровна (род. 1937) — украинская советская бандуристка.
 Пархоменко, Василий Михайлович (род. 1947) — советский государственный и политический деятель.
 Пархоменко, Виктор Александрович (1905—1997) — советский военачальник, вице-адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ СССР (1955).
 
 
 Пархоменко, Елена Фёдоровна (род. 1982) — азербайджанская волейболистка.
 Пархоменко, Елизавета Павловна (1914—2001) — Герой Социалистического Труда, машинист крана.
 
 Пархоменко, Константин Андреевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Пархоменко, Леонид Ильич (1930—1975) — советский актёр
 Пархоменко, Никифор Михайлович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Пархоменко, Оксана Фёдоровна (известна как: Курт; род. 1984) — азербайджанская волейболистка.
 Пархоменко, Ольга Михайловна (1928—2011) — советская и украинская скрипачка.
 Пархоменко, Павел Павлович (1923—2020) — российский учёный, специалист в области технической диагностики и теории дискретных устройств.
 Пархоменко, Пётр Николаевич (род. 1942) — промышленник, заслуженный работник промышленности Украины.
 Пархоменко, Прасковья Георгиевна (1886—1970) — исследователь малых планет.
 Пархоменко, Светлана Германовна (род. 1962) — советская и российская теннисистка и тренер.
 
 Пархоменко, Тарас Владимирович (род. 1974) — генеральный директор ТОО «КаР-Тел».
 Пархоменко, Татьяна Александровна (род. 1956) — российский историк, доктор исторических наук.
 Пархоменко, Феофан Агапович (1893—1962) — советский военачальник.
 Пархоменко, Фёдор Назарович (1904—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Пархоменко, Филипп Васильевич (1923—1988) — советский оперный артист, солист Большого театра (1952—1971).
 Пархоменко, Юрий Николаевич (род. 1949) — советский и российский физикохимик, педагог.

Населённые пункты

Россия 
 Пархоменко — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Пархоменко — село в Ханкайском районе Приморского края.

Крым 
(спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России)
 Пархоменко — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.

Украина 
 Пархоменко — село в Краснодонском районе Луганской области.

См. также 
 Александр Пархоменко (фильм)
 (1857) Пархоменко
 Проспект Пархоменко
 Улица Пархоменко
 Пахоменко